Kostiantin Viktorovitch Kassiantchouk - en ukrainien :  - ou Konstantin Viktorovitch Kassiantchouk - en  et en  - (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel ukraino-russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Sokol Kiev, il commence sa carrière en senior avec le SHVSM Kiev en 1997. Il remporte la Ligue d'Europe de l'Est 1999 avec le Sokol. Deux ans plus tard, il va tenter sa chance en Russie dans la Vyschaïa liga. Il découvre la Superliga avec le Khimik Voskressensk en 2004. Il ajoute à son palmarès la Vichtcha Liha 2005 avec le Sokol, la Vyschaïa Liga 2006 avec le Traktor Tcheliabinsk et la Coupe Gagarine 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente l'Ukraine au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde 
2010 : nommé meilleur attaquant de la division I groupe A.
2010 : termine meilleur pointeur de la division I groupe A.
2010 : termine meilleur buteur de la division I groupe A.

Ukraine 
2010 : nommé joueur ukrainien de l'année.
2011 : dans l'équipe d'étoiles.
2012 : nommé joueur ukrainien de l'année.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || SHVSM Kiev|| LEE || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || HK Berkout Kiev || LEE || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || HK Sokol Kiev || LEE || 31|| 6|| 3|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || HK Sokol Kiev || LEE || 48|| 48|| 13|| 31|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || HK Sokol Kiev || LEE || 30|| 6|| 16|| 22|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || Vitiaz Podolsk || Vyschaïa liga || 54|| 13|| 27|| 40|| 44|| 11|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 2002-2003 || HK Sokol Kiev || LEE || 13|| 3|| 4|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 || Vitiaz Podolsk || Vyschaïa liga || 10|| 3|| 8|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| Khimik Voskressensk || Vyschaïa liga || 13|| 5|| 2|| 7|| 2|| 14|| 7|| 1|| 8|| 4
|-
| 2003-2004|| Khimik Voskressensk || Superliga|| 37|| 1|| 2|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HK Sokol Kiev || Ekstraliga || 24|| 6|| 7|| 13|| 7|| 12|| 1|| 5|| 6|| 10
|-
| 2004-2005 || HK Sokol Kiev || Vichtcha Liha || || || || || || 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2005-2006|| Traktor Tcheliabinsk|| Vyschaïa liga|| 43|| 11|| 22|| 33|| 18|| 9|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
|2005-2006|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 2|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 51|| 14|| 13|| 27|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 53|| 15|| 31|| 46|| 63|| 3|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2008-2009 || Dinamo Moscou|| KHL|| 46|| 12|| 6|| 18|| 26|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2009-2010|| HK CSKA Moscou||  KHL|| 12|| 0|| 4|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 36|| 6|| 11|| 17|| 26|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk || KHL|| 41|| 4|| 9|| 13|| 30|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || HK Sokol Kiev || Ekstraliga || 13|| 5|| 8|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Sokol Kiev || PHL || 7|| 4|| 9|| 13|| 0|| 12|| 3|| 12|| 15|| 0
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 35|| 7|| 6|| 13|| 49|| 19|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
|2013-2014 || HK Dinamo Moscou|| KHL || 15|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Dinamo Balachikha || VHL || 14|| 8|| 5|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Bouran Voronej || VHL || 31|| 6|| 14|| 20|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga ||32 ||6 ||16 ||22 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en octobre 1979
Naissance à Kiev
Joueur international ukrainien de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine